Abū l-Ḥasan ʿAlī ibn Ṣalāḥ al-Dīn è stato uno dei diciassette figli di Saladino e Re di Damasco dal 1193 al 1196; gli succedette Al-Adil I. Era il capo dei Ayyubidi nella  battaglia di Cresson.

Collegamenti esterni 
 

Ayyubidi
Storia di Damasco